Вежки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вежки — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Вежки — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Вежки — деревня в Судогодском районе Владимирской области.